Miejscowości w USA:
 Tallapoosa – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Haralson
 Tallapoosa – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie New Madrid
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Tallapoosa (ang. Tallapoosa County) – w stanie Alabama
Rzeki:
 Tallapoosa – rzeka w stanie Alabama